Endangered Species (« espèce menacée de disparition » en anglais) est le titre de plusieurs œuvres.

Cinéma 

 Endangered Species, titre original d'Espèce en voie de disparition est un film d'Alan Rudolph sorti en 1982.

Musique 

 Endangered Species est un album de Klaatu sorti en 1981 ;
 Endangered Species est un album de Lynyrd Skynyrd sorti en 1994 ;
 Endangered Species est un album de Y and T sorti en 1997 ;
 Endangered Species est un album de Big Pun sorti en 2001.